Michel Castellani (1945-), économiste et homme politique français.
 Michel Castellani (1959-), footballeur français.

Voir aussi